Чижев:
 Чижев (город) — город в Польше.
 Чижев (гмина) — сельская гмина (волость) в Польше.